AL-Bank Ligaen 2007-08 var den 48. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den første sæson under navnet AL-Bank Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 51. DM i ishockey arrangeret af Danmarks Ishockey Union.

Ligaen var i forhold til den foregående sæson blevet udvidet med eliteoverbygningen på Hvidovre IK, der stillede op under navnet Totempo HvIK, og turneringen havde dermed deltagelse af ti hold for første gang siden sæsonen 2002-03. De ti hold spillede først et grundspil med 45 runder efterfulgt af et slutspil om DM-medaljer for de otte bedste hold, der bestod af kvartfinaler, semifinaler og finale, hvor alle opgør blev afviklet bedst af syv kampe, samt en bronzekamp, der blev afgjort i to kampe. 

En anden nyskabelse indført fra denne sæson var udlændingeloftet, der betød at hver klub maksimalt måtte stille med 10 udlændinge i hver kamp.

Danmarksmesterskabet blev vundet af eliteoverbygningen på Herning Ishockey Klub, Herning Blue Fox, som dermed vandt DM-titlen for anden sæson i træk og fjerde gang i alt i Blue Fox-regi, men det var den 14. DM-titel i alt for moderklubben Herning IK. Midtjyderne var blevet nr. 2 i grundspillet men havde overraskende stort besvær med at besejre Totempo HvIK i kvartfinalen, idet Hvidovre-spillerne tvang Herning ud i syv kampe. I semifinalen besejredes Odense Bulldogs med 4-0 i kampe, og i finalen ventede slutspilssensationen fra Frederikshavn White Hawks, som havde spillet sig fem til finalen ved bl.a. at slå grundspilsvinderen Rødovre Mighty Bulls ud i kvartfinalen, på trods af at vendelboerne blot var sluttet som nr. 8 i grundspillet. I finalen vandt Herning Blue Fox med 4-1 i kampe, og den afgørende kamp blev spillet i Herning Isstadion den 8. april 2008, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 3-2 efter forlænget spilletid. Kampen blev afgjort efter 3 minutter og 18 sekunders spil i sudden death, hvor Mads Christensen scorede det afgørende mål. Frederikshavn White Hawks var i DM-finalen for første gang siden klubben vandt DM-titlen i sæsonen 1999-2000.

Bronzemedaljerne gik for anden sæson i træk til SønderjyskE Ishockey, som i bronzekampen samlet besejrede Odense Bulldogs med 8-5 over to kampe.

Stillinger og resultater

Grundspil 

De ti hold spillede en femdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 45 kampe til hver hold, hvilket var det højeste antal runder i et grundspil i Superisligaen indtil da. Kampene blev spillet i perioden 27. september 2007 - 22. februar 2008.

Som noget nyt startede de tre bedste klubber fra Pokalturneringen, der blev afviklet som optakt til ligasæsonen, grundspillet med henholdsvis 3, 2 og 1 point. Rødovre Mighty Bulls vandt pokalturneringen og fik således 3 bonuspoint med sig i grundspillet. Odense Bulldogs fik som tabende finalist 2 bonuspoint, mens SønderjyskE som den bedste af de to tabende semifinalister fik 1 point med sig i AL-Bank Ligaen.

Ved pointlighed rangeredes holdene efter resultater opnået i indbyrdes opgør.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold fra grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør pånær bronzekampen blev afgjort bedst af syv kampe. Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death uden tidsbegrænsning. Bronzekampen blev til gengæld afviklet over to kampe og afgjort af de to kampes samlede score.

Kvartfinaler 

I de foregående sæsoner havde holdene i seedningsrækkefølge selv kunnet vælge deres kvartfinalemodstander, men som noget nyt blev sammensætningen af kvartfinaleopgørene i denne sæson fundet ved lodtrækning. De otte hold var blevet inddelt i fire seedningslag afhængig af deres placering i grundspillet. De to bedste hold var i første seedningslag, nr. 3 og 4 i andet seedningslag, nr. 5 og 6 i tredje seedningslag, mens nr. 7 og 8 samledes i fjerde seedningslag. Holdene fra første seedningslag blev trukket mod holdene fra fjerde seedningslag, mens holdene fra andet seedningslag blev trukket mod holdene fra tredje seedningslag. Fra første seedningslag trak grundspilsvinderne Rødovre Mighty Bulls Frederikshavn White Hawks fra fjerde lag, mens Herning Blue Fox derfor blev parret med Totempo HvIK. For holdene fra andet seedningslag faldt lodtrækningen således ud, at SønderjyskE Ishockey trak Nordsjælland Cobras, mens AaB Ishockey i sin kvartfinale fik Odense Bulldogs som modstander.

Semifinaler 

Ved lodtrækning blev det afgjort at Herning Blue Fox og Odense Bulldogs mødtes i den ene semifinale, mens SønderjyskE Ishockey og Frederikshavn White Hawks mødtes i den anden.

Bronzekamp

Finale

Topscorere

Hædersbevisninger

Allstar-hold 

Superisligaens allstar-hold, valgt af sportsjournalisterne, for sæsonen 2007-08 blev:

 Målmand: Timo Leinonen, Herning
 Back: Jesper Damgaard, Rødovre
 Back: Jesper Duus, Totempo HvIK
 Forward: Blaine Down, Herning
 Forward: Eric Bertrand, SønderjyskE
 Forward: Christian Larrivée, Rødovre

Årets spiller 

 Årets danske spiller: Jesper Damgaard, Rødovre
 Årets rookie: Julian Jakobsen, Odense

Kilder 
 DIU Stats - AL-Bank Ligaen 2007-08  
 DIU Stats - AL-Bank Ligaen 2007-08 Playoff  
 EliteProspects - Denmark - 2007-08 
 EliteProspects - Player Stats - Denmark - 2007-08 Regular season 
 EliteProspects - Player Stats - Denmark - 2007-08 Playoffs 
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League All-Star Team 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (Danmarks Ishockey Union, 2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2007
Ishockey i 2008